Cité Leroy ist der Name für:

 Cité Leroy (Paris), eine Straße im 20. Arrondissement in Paris
 Cité Leroy (Saint-Fargeau-Ponthierry), eine Arbeitersiedlung in Saint-Fargeau-Ponthierry im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France (Frankreich)